Bay View kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bay View (Ohio)
Bay View (Washington)